Tindersticks – gruppo musicale
Tindersticks – album del 1993
Tindersticks – album del 1995